Оберриден:

 Оберриден — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
 Оберриден — коммуна в Германии, в земле Бавария.